Кинопремия «Империя» лучшему британскому режиссёру вручаемая в рамках Кинопремии «Империя» организованный британским киножурналом Empire.

Победители и номинанты

1990-е

2000-е

Несколько наград и номинаций

Несколько номинаций

Примечание

Ссылки 
 The Jameson Empire Awards 2012 официальный сайт 
 «Империя» на сайте IMDb 

Кинопремия «Империя»
Премии за режиссуру